Министерство торговли СССР — союзно-республиканское министерство, осуществлявшее руководство розничной и оптовой торговлей и общественным питанием в Советском Союзе.

История 
Министерство было образовано в марте 1946 года как Министерство внутренней торговли.

Законом СССР от 15 марта 1953 года оно было объединено с Министерством внешней торговли в одно Министерство внутренней и внешней торговли. Вновь выделено в отдельное союзно-республиканское министерство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1953 г.

Министерство реорганизовывалось в Госкомитет по торговле во время реформы 1957— 1965 годов; окончательно упразднено 1 декабря 1991 г. на основании постановления Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г.

В республиках СССР и их автономных областях существовали свои министерства торговли, в областях — областные отделы торговли (с 1990-х годов реорганизованы в областные комитеты торговли), в районах — районные отделы торговли (в 1990-х реорганизованы в районные департаменты торговли), в городах — городские отделы торговли (в 1990-е реорганизованы в городские департаменты торговли).

Министры 
 1946—1948 гг. — Любимов Александр Васильевич
 1948—1953 гг. — Жаворонков Василий Гаврилович
 1953—1955 гг. — Микоян Анастас Иванович
 1955—1958 гг. — Павлов Дмитрий Васильевич
 1965—1983 гг. — Струев Александр Иванович
 1983—1986 гг. — Ващенко Григорий Иванович
 1986—1991 гг. — Терех Кондрат Зигмундович

Заместители министра (1970 - 1990 гг.) 
 1-й заместитель министра Трифонов Сергей Андреевич
 1-й заместитель министра Кондрашов Пётр Дмитриевич
 заместитель министра Давыдов Иван Лукич
 заместитель министра Алёшин Сергей Дмитриевич
 заместитель министра Саруханов Сурен Ефремович
 заместитель министра Бычков Виктор Григорьевич
 заместитель министра Исаев Фёдор Иванович
 заместитель министра Фесенко Фридрих Дмитриевич 
 заместитель министра Марчук Фёдор Лукьянович

См. также 
 Народный комиссариат снабжения СССР

Примечания

Ссылки 
 Положение о Министерстве торговли СССР (1968)
 Музей торговли СССР — MintorgMuseum

Министерство торговли СССР
Министерства торговли